Родник — многозначное понятие:

 Родник (исто́чник, ключ, крини́ца) — естественный выход подземных вод на земную поверхность на суше или под водой (подводный источник).
 Родник — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области России.
 «Родник» — советский художественный фильм 1981 года режиссера Аркадия Сиренко по повести Е. Носова «Усвятские шлемоносцы».
 «Родник» — советский художественный фильм 1985 года.
 «Родник» — журнал, издававшийся в Российской империи.
«Родник» (Avots) — литературно-художественный журнал, издававшийся в Латвийской ССР и Латвийской Республике на латышском и русском языках с 1987 по 1994 годы.
 «Родник» — марка автобусов Родниковского машиностроительного завода.

См. также 
 Родники
 Санаторий «Родник» — посёлок в Хвалынском районе Саратовской области России

Примечания